Pokey – postać ze świata Mario
 POKEY – układ scalony firmy Atari